Folgende Personen waren Landkomture der Kammerballei Koblenz des Deutschen Ordens:

Literatur 

 Franz Hoppe: Chronik der Pfarre St. Stephanus Elsen. Grevenbroich 1983. S. 22–23.
 U. Arnold, C.G. de Dijn, M. van der Eycken, J. Mertens, L. de Ren: Ritter und Priester. Acht Jahrhunderte Deutscher Orden in Nordwesteuropa. Ausstellungskatalog. Alden Biesen 1992. S. 275.

Einzelnachweise 

 
Liste (Personen des Christentums)